Рома́шковая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ромашковая улица — улица в Липецке (Матырский).
 В Томске:
 Ромашковая улица;
 Ромашковый переулок — улица в Дзержинском.

Украина 
 Ромашковая улица — улица в Одессе.
 Ромашковая улица — улица в Черновцах.

Примечания